Aznar ist der Familienname folgender Personen:

 Blas Aznar González (1903–1987), spanischer Gerichtsmediziner
 David Aznar (* 1980), spanischer Fußballtrainer
 Eduardo Aznar (1920–1981), spanischer Segler
 Emmanuel Aznar (1915–1970), algerisch-französischer Fußballspieler
 José María Aznar (* 1953), spanischer Politiker